Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es e-Boks Open páros mérkőzéseit.

A címvédő a Johanna Larsson–Jasmin Wöhr-páros volt, de ezen a tornán már a második körben kiestek. A győzelmet a harmadik kiemelt Date Kimiko–Fudzsivara Rika-páros szerezte meg, a döntőben 6–2, 4–6, [10–5]-re legyőzve a Sofia Arvidsson–Kaia Kanepi-kettőst.

A 41 éves Date harmadik WTA-tornáját nyerte meg párosban, míg Fudzsivara összességében a legelsőt – az egyénit is beleértve.

Kiemeltek
  Anna-Lena Grönefeld /  Petra Martić (első kör)
  Anastasia Rodionova /  Arina Rogyionova  (elődöntő)
  Date Kimiko /  Fudzsivara Rika (győztes)
  Kristina Barrois /  Alberta Brianti ''(negyeddöntő)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P